Di seguito una lista di asteroidi dal numero 574001 al 575000 con data di scoperta e scopritore.

574001-574100 

|-
| 574001 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574002 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 574003 - ||  || 27 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574004 - ||  || 20 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 574005 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574006 - ||  || 3 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574007 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574008 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574009 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574010 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574011 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574012 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574013 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 574014 - ||  || 11 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574015 - ||  || 11 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 574016 - ||  || 12 dicembre 2009 || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
| 574017 - ||  || 9 dicembre 2009 || OAM Observatory
|-
| 574018 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574019 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574020 - ||  || 8 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574021 - ||  || 11 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574022 - ||  || 12 dicembre 2009 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 574023 - ||  || 26 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574024 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574025 - ||  || 23 novembre 2009 || CSS
|-
| 574026 - ||  || 13 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574027 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574028 - ||  || 18 gennaio 2015 || Spacewatch
|-
| 574029 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574030 - ||  || 8 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574031 - ||  || 23 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 574032 - ||  || 5 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 574033 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574034 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 574035 - ||  || 20 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574036 - ||  || 24 dicembre 2009 || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
| 574037 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574038 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 574039 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574040 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574041 - ||  || 11 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 574042 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574043 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 574044 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574045 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574046 - ||  || 20 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574047 - ||  || 28 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 574048 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574049 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574050 - ||  || 19 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574051 - ||  || 5 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574052 - ||  || 11 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574053 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 574054 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574055 - ||  || 19 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574056 - ||  || 7 settembre 2008 || CSS
|-
| 574057 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574058 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574059 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574060 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574061 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574062 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574063 - ||  || 16 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574064 - ||  || 5 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574065 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574066 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574067 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574068 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574069 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574070 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574071 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574072 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574073 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 574074 - ||  || 20 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 574075 - ||  || 20 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574076 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574077 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574078 - ||  || 23 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 574079 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 574080 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574081 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574082 - ||  || 16 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574083 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 574084 - ||  || 18 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574085 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574086 - ||  || 8 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574087 - ||  || 1 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574088 - ||  || 6 febbraio 2014 || CSS
|-
| 574089 - ||  || 8 novembre 2013 || CSS
|-
| 574090 - ||  || 31 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 574091 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574092 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 574093 - ||  || 12 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574094 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574095 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574096 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574097 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574098 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574099 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574100 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|}

574101-574200 

|-
| 574101 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574102 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574103 - ||  || 14 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574104 - ||  || 8 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574105 - ||  || 12 febbraio 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 574106 - ||  || 18 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574107 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 574108 - ||  || 19 gennaio 2010 || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
| 574109 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574110 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574111 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574112 - ||  || 9 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574113 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574114 - ||  || 15 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574115 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574116 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574117 - ||  || 13 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574118 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574119 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 574120 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574121 - ||  || 9 febbraio 2010 || CSS
|-
| 574122 - ||  || 15 gennaio 2005 || Pozzoli, V.
|-
| 574123 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574124 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574125 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574126 - ||  || 12 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574127 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574128 - ||  || 19 luglio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574129 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574130 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574131 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574132 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574133 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574134 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 574135 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574136 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574137 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574138 - ||  || 25 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574139 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574140 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574141 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574142 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574143 - ||  || 7 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 574144 - ||  || 22 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 574145 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574146 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574147 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574148 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574149 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574150 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574151 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574152 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 574153 - ||  || 26 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574154 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574155 - ||  || 19 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574156 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 574157 - ||  || 13 febbraio 2010 || CSS
|-
| 574158 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574159 - ||  || 5 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 574160 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574161 - ||  || 5 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574162 - ||  || 6 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574163 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 574164 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574165 - ||  || 13 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574166 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574167 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 574168 - ||  || 15 febbraio 2010 || CSS
|-
| 574169 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574170 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574171 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574172 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574173 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574174 - ||  || 1 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 574175 - ||  || 7 gennaio 2010 || CSS
|-
| 574176 - ||  || 23 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 574177 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574178 - ||  || 16 febbraio 2010 || CSS
|-
| 574179 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574180 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574181 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 574182 - ||  || 11 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 574183 - ||  || 31 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574184 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574185 - ||  || 9 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574186 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 574187 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 574188 - ||  || 19 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574189 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574190 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 574191 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574192 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574193 - ||  || 19 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574194 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574195 - ||  || 19 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 574196 - ||  || 18 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574197 - ||  || 30 settembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574198 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574199 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574200 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|}

574201-574300 

|-
| 574201 - ||  || 4 marzo 2010 || Karge, S., Schwab, E.
|-
| 574202 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574203 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 574204 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 574205 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 574206 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574207 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574208 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574209 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 574210 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574211 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574212 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574213 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574214 - ||  || 19 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574215 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 574216 - ||  || 26 aprile 2001 || ', '.
|-
| 574217 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574218 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 574219 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574220 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574221 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574222 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574223 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 574224 - ||  || 13 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 574225 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574226 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574227 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574228 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574229 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574230 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 574231 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574232 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574233 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574234 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574235 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574236 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574237 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574238 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574239 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 574240 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574241 - ||  || 18 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574242 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574243 - ||  || 16 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574244 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574245 - ||  || 21 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574246 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574247 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574248 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574249 - ||  || 21 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574250 - ||  || 20 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574251 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574252 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574253 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 574254 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574255 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574256 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574257 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574258 - ||  || 30 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 574259 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574260 - ||  || 21 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574261 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574262 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574263 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574264 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574265 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574266 - ||  || 26 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 574267 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574268 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 574269 - ||  || 12 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 574270 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 574271 - ||  || 6 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574272 - ||  || 6 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574273 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574274 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574275 - ||  || 5 settembre 2007 || CSS
|-
| 574276 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 574277 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574278 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574279 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 574280 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 574281 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 574282 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574283 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574284 - ||  || 21 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574285 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574286 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 574287 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574288 - ||  || 9 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574289 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 574290 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 574291 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574292 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 574293 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574294 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574295 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574296 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574297 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574298 - ||  || 3 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574299 - ||  || 15 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574300 Curelaru ||  || 10 luglio 2014 || Zamora, O., Vaduvescu, O.
|}

574301-574400 

|-
| 574301 - ||  || 12 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574302 - ||  || 12 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574303 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574304 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574305 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574306 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574307 - ||  || 16 aprile 2010 || WISE
|-
| 574308 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574309 - ||  || 29 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 574310 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574311 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574312 - ||  || 23 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 574313 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574314 - ||  || 7 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574315 - ||  || 1 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 574316 - ||  || 14 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 574317 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 574318 - ||  || 14 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 574319 - ||  || 6 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574320 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 574321 - ||  || 20 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574322 - ||  || 29 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574323 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574324 - ||  || 4 maggio 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 574325 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574326 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574327 - ||  || 30 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 574328 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574329 - ||  || 21 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 574330 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574331 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574332 - ||  || 29 dicembre 2008 || Bickel, W.
|-
| 574333 - ||  || 7 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574334 - ||  || 7 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574335 - ||  || 7 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574336 - ||  || 8 maggio 2010 || Vorobjov, T.
|-
| 574337 - ||  || 12 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574338 - ||  || 9 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574339 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574340 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574341 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574342 - ||  || 16 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 574343 - ||  || 30 gennaio 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 574344 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574345 - ||  || 29 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 574346 - ||  || 12 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574347 - ||  || 18 luglio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574348 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574349 - ||  || 10 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574350 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574351 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 574352 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574353 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 574354 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574355 - ||  || 13 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574356 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574357 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574358 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574359 - ||  || 11 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574360 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574361 - ||  || 14 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574362 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574363 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574364 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 574365 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574366 - ||  || 19 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 574367 - ||  || 6 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574368 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 574369 - ||  || 9 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574370 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574371 - ||  || 1 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574372 - ||  || 10 maggio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 574373 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 574374 - ||  || 5 agosto 2010 || LINEAR
|-
| 574375 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 574376 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574377 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574378 - ||  || 17 dicembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 574379 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574380 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574381 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 574382 - ||  || 17 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574383 - ||  || 17 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574384 - ||  || 17 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 574385 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 574386 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574387 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574388 - ||  || 9 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 574389 - ||  || 14 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 574390 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574391 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 574392 - ||  || 18 maggio 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 574393 - ||  || 17 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574394 - ||  || 16 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574395 - ||  || 21 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574396 - ||  || 16 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574397 - ||  || 3 giugno 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 574398 - ||  || 20 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574399 - ||  || 29 maggio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 574400 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|}

574401-574500 

|-
| 574401 - ||  || 6 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 574402 - ||  || 6 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 574403 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 574404 - ||  || 17 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 574405 - ||  || 14 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574406 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574407 - ||  || 13 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574408 - ||  || 13 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574409 - ||  || 12 giugno 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 574410 - ||  || 21 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 574411 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 574412 - ||  || 6 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574413 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574414 - ||  || 5 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 574415 - ||  || 15 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574416 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574417 - ||  || 14 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574418 - ||  || 26 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 574419 - ||  || 21 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574420 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 574421 - ||  || 15 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574422 - ||  || 10 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 574423 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 574424 - ||  || 4 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574425 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574426 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 574427 - ||  || 30 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 574428 - ||  || 19 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574429 - ||  || 16 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574430 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574431 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 574432 - ||  || 7 marzo 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 574433 - ||  || 18 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574434 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574435 - ||  || 20 luglio 2010 || Cerro Burek
|-
| 574436 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 574437 - ||  || 7 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 574438 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574439 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574440 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574441 - ||  || 19 luglio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 574442 - ||  || 16 luglio 2010 || Holmes, R.
|-
| 574443 - ||  || 6 luglio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574444 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574445 - ||  || 30 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574446 - ||  || 13 agosto 2010 || Elenin, L.
|-
| 574447 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574448 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574449 - ||  || 7 agosto 2010 || PMO NEO Survey Program
|-
| 574450 - ||  || 7 agosto 2001 || AMOS
|-
| 574451 - ||  || 14 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574452 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 574453 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574454 - ||  || 12 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574455 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574456 - ||  || 16 settembre 2010 || CSS
|-
| 574457 - ||  || 17 settembre 2010 || CSS
|-
| 574458 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574459 - ||  || 16 agosto 2010 || Holmes, R.
|-
| 574460 - ||  || 19 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574461 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574462 - ||  || 23 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574463 - ||  || 1 settembre 2010 || ESA OGS
|-
| 574464 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574465 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574466 - ||  || 3 settembre 2010 || LINEAR
|-
| 574467 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574468 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574469 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574470 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 574471 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574472 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574473 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574474 - ||  || 4 settembre 2010 || Molnar, L. A., Heuvel, A. V.
|-
| 574475 - ||  || 5 settembre 2010 || Bickel, W.
|-
| 574476 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574477 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574478 - ||  || 9 agosto 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 574479 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574480 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574481 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574482 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 574483 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574484 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574485 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574486 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574487 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574488 - ||  || 29 settembre 1999 || CSS
|-
| 574489 - ||  || 1 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 574490 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574491 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574492 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574493 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574494 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574495 - ||  || 12 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574496 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574497 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574498 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574499 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 574500 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|}

574501-574600 

|-
| 574501 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 574502 - ||  || 6 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 574503 - ||  || 10 settembre 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 574504 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 574505 - ||  || 19 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574506 Sopronilíceum ||  || 8 agosto 2004 || Sarneczky, K., Szalai, T.
|-
| 574507 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 574508 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574509 - ||  || 9 settembre 2010 || Hashimoto, N., Sakamoto, T.
|-
| 574510 - ||  || 11 settembre 2010 || CSS
|-
| 574511 - ||  || 14 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 574512 - ||  || 14 settembre 2010 || Fratev, F.
|-
| 574513 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574514 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574515 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 574516 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574517 - ||  || 9 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574518 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 574519 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574520 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574521 - ||  || 12 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574522 - ||  || 12 agosto 2004 || NEAT
|-
| 574523 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 574524 - ||  || 13 settembre 2010 || Kyrylenko, P., Ivashchenko, Y.
|-
| 574525 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574526 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574527 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574528 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574529 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574530 - ||  || 15 settembre 2010 || Fratev, F.
|-
| 574531 - ||  || 18 marzo 2002 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 574532 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 574533 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574534 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574535 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574536 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 574537 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 574538 - ||  || 15 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574539 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574540 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574541 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574542 - ||  || 23 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 574543 - ||  || 21 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574544 - ||  || 12 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574545 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574546 Kondorgusztáv ||  || 6 settembre 2010 || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 574547 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 574548 - ||  || 7 aprile 2007 || Mauna Kea
|-
| 574549 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574550 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574551 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574552 - ||  || 7 novembre 2010 || CSS
|-
| 574553 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574554 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574555 - ||  || 9 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574556 - ||  || 26 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574557 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574558 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 574559 - ||  || 27 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574560 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 574561 - ||  || 9 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574562 - ||  || 15 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 574563 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574564 - ||  || 19 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574565 - ||  || 19 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574566 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574567 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574568 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574569 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 574570 - ||  || 4 novembre 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 574571 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 574572 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574573 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574574 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574575 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574576 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574577 - ||  || 9 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574578 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574579 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574580 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574581 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574582 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574583 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574584 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574585 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574586 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574587 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574588 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574589 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574590 - ||  || 16 marzo 2005 || CSS
|-
| 574591 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 574592 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574593 - ||  || 12 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574594 - ||  || 30 settembre 2010 || Sarneczky, K.
|-
| 574595 - ||  || 17 settembre 2010 || Holmes, R.
|-
| 574596 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574597 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 574598 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 574599 - ||  || 7 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 574600 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

574601-574700 

|-
| 574601 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574602 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574603 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574604 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574605 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574606 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574607 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574608 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574609 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574610 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574611 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574612 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574613 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574614 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574615 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574616 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574617 - ||  || 1 ottobre 2010 || OAM Observatory
|-
| 574618 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574619 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574620 - ||  || 12 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 574621 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574622 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574623 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574624 - ||  || 31 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 574625 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574626 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 574627 - ||  || 5 ottobre 2010 || OAM Observatory
|-
| 574628 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574629 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574630 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574631 - ||  || 16 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574632 - ||  || 8 ottobre 2010 || CSS
|-
| 574633 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574634 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574635 Jánossy ||  || 6 settembre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 574636 - ||  || 9 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574637 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574638 - ||  || 9 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574639 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574640 - ||  || 21 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574641 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 574642 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 574643 - ||  || 28 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 574644 - ||  || 9 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574645 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574646 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574647 - ||  || 9 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574648 - ||  || 26 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574649 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 574650 - ||  || 11 ottobre 2010 || CSS
|-
| 574651 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574652 - ||  || 30 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574653 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574654 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574655 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574656 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574657 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 574658 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574659 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574660 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574661 - ||  || 14 settembre 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 574662 - ||  || 14 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 574663 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 574664 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 574665 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574666 - ||  || 9 ottobre 2010 || Palomar Transient Factory
|-
| 574667 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574668 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 574669 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574670 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574671 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 574672 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574673 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574674 - ||  || 10 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574675 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574676 - ||  || 17 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574677 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574678 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574679 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574680 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574681 - ||  || 17 giugno 2009 || Spacewatch
|-
| 574682 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574683 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 574684 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574685 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574686 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574687 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574688 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574689 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 574690 - ||  || 2 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574691 - ||  || 31 ottobre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 574692 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574693 - ||  || 27 settembre 2006 || CSS
|-
| 574694 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574695 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 574696 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574697 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 574698 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 574699 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 574700 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

574701-574800 

|-
| 574701 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574702 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574703 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574704 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574705 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574706 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574707 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574708 - ||  || 12 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574709 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574710 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574711 - ||  || 19 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574712 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574713 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574714 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574715 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574716 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574717 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 574718 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574719 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574720 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 574721 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 574722 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574723 - ||  || 4 novembre 2010 || Bernasconi, L.
|-
| 574724 - ||  || 20 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574725 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 574726 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574727 - ||  || 17 settembre 2010 || CSS
|-
| 574728 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 574729 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574730 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 574731 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574732 - ||  || 5 aprile 2008 || Wasserman, L. H.
|-
| 574733 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574734 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574735 - ||  || 16 gennaio 2007 || CSS
|-
| 574736 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574737 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574738 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574739 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574740 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574741 - ||  || 10 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574742 - ||  || 10 novembre 2010 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 574743 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574744 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574745 - ||  || 8 novembre 2010 || Forshay, P., Micheli, M.
|-
| 574746 - ||  || 17 giugno 2004 || NEAT
|-
| 574747 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 574748 - ||  || 10 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574749 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574750 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 574751 - ||  || 30 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 574752 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 574753 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574754 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574755 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 574756 - ||  || 1 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574757 - ||  || 1 novembre 2010 || Palomar Transient Factory
|-
| 574758 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574759 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574760 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574761 - ||  || 24 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 574762 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574763 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574764 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574765 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574766 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574767 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574768 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574769 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574770 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574771 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574772 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574773 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574774 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574775 - ||  || 26 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574776 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574777 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574778 - ||  || 30 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 574779 - ||  || 1 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 574780 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574781 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574782 - ||  || 5 novembre 2010 || Elenin, L.
|-
| 574783 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574784 - ||  || 29 ottobre 2010 || CSS
|-
| 574785 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574786 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574787 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 574788 - ||  || 9 dicembre 2010 || CSS
|-
| 574789 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574790 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574791 - ||  || 26 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574792 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574793 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574794 - ||  || 2 dicembre 2010 || Nevski, V.
|-
| 574795 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574796 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574797 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574798 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574799 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574800 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

574801-574900 

|-
| 574801 - ||  || 22 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 574802 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574803 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 574804 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574805 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574806 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574807 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 574808 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574809 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574810 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574811 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 574812 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 574813 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574814 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574815 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 574816 - ||  || 21 febbraio 2007 || Bickel, W.
|-
| 574817 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574818 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574819 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574820 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574821 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 574822 - ||  || 12 aprile 2013 || Boyle, R. P.
|-
| 574823 - ||  || 6 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574824 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574825 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574826 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 574827 - ||  || 10 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574828 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574829 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574830 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574831 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574832 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574833 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574834 - ||  || 30 dicembre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 574835 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574836 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574837 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574838 - ||  || 3 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574839 - ||  || 13 marzo 2007 || CSS
|-
| 574840 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574841 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 574842 - ||  || 20 giugno 2003 || NEAT
|-
| 574843 - ||  || 25 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 574844 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574845 - ||  || 17 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 574846 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574847 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 574848 - ||  || 9 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 574849 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574850 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574851 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574852 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574853 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574854 - ||  || 12 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 574855 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574856 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574857 - ||  || 5 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574858 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574859 - ||  || 12 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574860 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574861 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574862 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574863 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574864 - ||  || 9 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574865 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574866 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 574867 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574868 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574869 - ||  || 15 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574870 - ||  || 12 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574871 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574872 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 574873 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 574874 - ||  || 25 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574875 - ||  || 9 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574876 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574877 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 574878 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 574879 - ||  || 21 settembre 2000 || Millis, R. L., Wagner, R. M.
|-
| 574880 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 574881 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 574882 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574883 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 574884 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 574885 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574886 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574887 - ||  || 26 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574888 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 574889 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 574890 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574891 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574892 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574893 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 574894 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 574895 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574896 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 574897 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574898 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 574899 - ||  || 29 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574900 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

574901-575000 

|-
| 574901 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574902 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 574903 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574904 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574905 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 574906 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574907 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574908 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574909 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574910 - ||  || 27 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574911 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574912 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574913 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574914 - ||  || 24 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574915 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574916 - ||  || 27 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574917 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574918 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574919 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574920 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574921 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574922 - ||  || 23 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574923 - ||  || 13 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 574924 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574925 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574926 - ||  || 4 febbraio 2011 || CSS
|-
| 574927 - ||  || 4 febbraio 2011 || Elenin, L.
|-
| 574928 - ||  || 4 febbraio 2011 || CSS
|-
| 574929 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 574930 - ||  || 22 marzo 2003 || Sarounova, L.
|-
| 574931 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574932 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574933 - ||  || 21 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 574934 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574935 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 574936 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574937 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574938 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574939 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 574940 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 574941 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 574942 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574943 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574944 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574945 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 574946 - ||  || 4 febbraio 2011 || CSS
|-
| 574947 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574948 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574949 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574950 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 574951 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574952 - ||  || 26 settembre 2000 || AMOS
|-
| 574953 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574954 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574955 - ||  || 22 novembre 2001 || NEAT
|-
| 574956 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574957 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574958 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574959 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574960 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 574961 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574962 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574963 - ||  || 14 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574964 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574965 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574966 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574967 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574968 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574969 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574970 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574971 - ||  || 6 marzo 2011 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 574972 - ||  || 23 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 574973 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574974 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574975 - ||  || 21 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 574976 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 574977 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 574978 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 574979 - ||  || 25 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 574980 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 574981 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574982 - ||  || 9 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 574983 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 574984 - ||  || 12 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574985 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574986 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 574987 - ||  || 18 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574988 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574989 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574990 - ||  || 30 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 574991 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 574992 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 574993 - ||  || 4 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574994 - ||  || 10 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 574995 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574996 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 574997 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 574998 - ||  || 22 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 574999 - ||  || 23 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 575000 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0574001